Motocyklowe Grand Prix Walencji 2004 - szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 29 - 31 października 2004 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2004
2004 w Hiszpanii